Strömtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Strömtjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (1,1 ha)
Stora Strömtjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (5,6 ha)
Strömtjärnen, Värmland, sjö i Munkfors kommun,  (2,3 ha)
Strömtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Strömtjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,  (6,7 ha)

Se även
Strömstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn